(qui signifie « lézard Yuxi ») est un genre éteint de dinosaures thyréophores basal de la formation Fengjiahe du Jurassique inférieur (Sinemurien - Toarcien) du sud-ouest de la Chine. L'espèce type est . Le taxon a été classé en dehors des Ankylosauria dans les analyses phylogénétiques effectuées par les auteurs.

Découverte et dénomination 
Yuxisaurus a été nommé pour la première fois dans une préimpression bioRxiv publiée fin 2021, mais à cette époque, il était considéré comme un dinosaure nommé de manière informelle. Le taxon a été officiellement publié peu de temps après, en mars 2022. L'holotype du taxon, CVEB 21701, représente un squelette partiel comprenant des parties du crâne et au moins 120 ostéodermes.

Le nom générique, « Yuxisaurus », combine une référence à la localité type de Yuxi, dans la province du Yunnan, en Chine, avec le grec « sauros », qui signifie « lézard ». L'épithète spécifique, « kopchicki », honore le biologiste John J. Kopchick.

Classification 
Yuxisaurus était un thyréophore basal. Selon l'ensemble de données, il peut s'agir du taxon frère de l'Emausaurus allemand ou plus basal que Scelidosaurus et les Eurypoda. La découverte de Yuxisaurus prouve définitivement que les thyréophores étaient présents en Asie au Jurassique inférieur, car les autres enregistrements potentiels de thyréophores asiatiques du Jurassique précoce, Bienosaurus et Tatisaurus, sont trop fragmentaires pour avoir une quelconque importance.

Topologie 1 : Cladogramme de Norman

Topologie 2 : Cladogramme de Maidment et al.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022